Two Fingers – debiutancki album projektu Two Fingers, którego członkami byli Amon Tobin i Doubleclick. Album został wydany w 2009 roku przez Big Dada, wydawnictwo należące do Ninja Tune, z którym związany jest Tobin. W większości utworów słychać wokalistów, głównie londyńskiego rapera Swaya.

Lista utworów

Instrumentals 
Pół roku po wydaniu Two Fingers, 8 września ukazała się wersja instrumentalna albumu, poszerzona o dodatkowe 10 utworów.

Przypisy 

Albumy Amona Tobina
Albumy muzyczne wydane w roku 2009